Соревнования в плавании на 50 метров вольным стилем (женщины) на Олимпиаде 2004 года проводились с 20 по 21 августа в Афинском олимпийском спортивном комплексе. Приняли участие 75 спортсменов из 67 стран.

Медалисты

Отборочные

Заплыв 1

Заплыв 2

Заплыв 3

Заплыв 4

Заплыв 5

Заплыв 6

Заплыв 7

Заплыв 8

Заплыв 9

Заплыв 10

Полуфиналы

Заплыв 1

Заплыв 2

Финал 
21 августе 2004, в 19:30 по местному времени

Ссылки 
 Официальная книга результатов, см. стр. 24   (PDF)

Плавание на летних Олимпийских играх 2004